Сурая, Сорайя ( — «Плеяды») — арабское женское имя, происходит от глагола «богатеть», второе имя,, Сураи"люстра. В персидской ономастике есть имя-аналог Парвин ( — Плеяды).
 Сорайя Тарзи (1899—1968) — королева Афганистана, жена Аманулла-хана.
 Сурая, Шабнам (род. 1981) — таджикская певица.
 Сурая Садраддин кызы Каджар (1910—1992) — азербайджанская певица.
 Сурая Аббаскулу кызы Керимова (1922—?) — азербайджанская хлопковод.
 Сорайя Эсфандияри (1932—2001) — вторая жена шаха Реза Пехлеви.
 Сорайя Саэнс де Сантамария (род. 1971) — испанский политик.
 Сорайя Арнелас Рубиалес (род. 1982) — испанская певица.
 Куэвас, Сорайя (1969—2006) — американская певица, автор песен, гитаристка, аранжировщик и музыкальный продюсер.
 Thuraya — арабский региональный оператор спутниковой телефонной связи.

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. 1987

Арабские имена